Santa Brigida může být:

 svatá Brigita – více osob

místo
 Santa Brigida (Bergamo) – italská obec v provincii Bergamo

kostel
 Santa Brigida (Řím) – kostel v Římě
 Santa Brigida (Neapol) – kostel v Neapoli

Externí odkazy